Anton Mavrin – tennista kirghiso
 Semën Filippovič Mavrin – politico russo